Hagiografia:
 Doda de Reims, verge declarada santa per l'església, que visqué a Reims al  i fou la segona abadessa de Saint-Pierre-les-Dames.
 Doda de Metz, esposa de sant Arnulf, bisbe de Metz de 614 a 629.